Aserbajdsjan kan hentyde til flere artikler:

 Aserbajdsjan – en republik ved det Kaspiske Hav
 Øst-Aserbajdsjan – en provins i Iran
 Vest-Aserbajdsjan – en provins i Iran